White Shoulders – film del 1922 diretto da Tom Forman
 White Shoulders – film del 1931 diretto da Melville W. Brown